2-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1993—1994 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 Галакс (Санкт-Петербург)
 Дина (Москва)
 Дина-МАБ (Москва)
 Заря (Новгород)
 КСМ-24 (Москва)
 УПИ (Екатеринбург)
 Минкас (Москва)
 Саргон (Москва)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Спартак (Москва)
 Строитель (Новоуральск)
 Феникс (Челябинск)

Итоговая таблица

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1994.html

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 1994 году
Чемпионаты России в 1993 году
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году